Wögersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Wögersdorf (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft der Gemeinde Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Wögersdorf (Gemeinde Sankt Veit), Ortschaft der Gemeinde Sankt Veit im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wögerstorf